Tepexi es un topónimo náhuatl que deriva de Tepéxic (Al borde del precipicio) y es el nombre de las siguientes localidades mexicanas:

Tepexi de Rodríguez (Puebla).
Tepexi el Viejo, zona arqueológica del estado de Puebla.
Tepeji del Río, según la grafía antigua del nombre de este municipio hidalguense.

Libro
Un Pueblo Popoloca. Klaus Jäcklein. 1ª Ed. Año 1974.